Catalunya: 
 Sant Jaume d'Arestui, ermita romànica del poble d'Arestui (Llavorsí, Pallars Sobirà)
 Església de Sant Jaume (Barcelona), església parroquial de Barcelona
 Sant Jaume de Castellnou, església al terme municipal de Veciana (Anoia) 
 Sant Jaume d'Espolla, església parroquial del poble d'Espolla (Alt Empordà)
 Monestir de Sant Jaume de Frontanyà, monestir agustinià de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà)
 Sant Jaume de Gramuntill, església romànica de la vila de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Sant Jaume de la Granja d'Escarp, església de la Granja d'Escarp (Segrià)
 Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa, església al terme municipal de Pujalt (Anoia)
 Església de Sant Jaume Sesoliveres, església romànica del  de Sant Jaume Sesoliveres (Piera, Anoia)
 Sant Jaume de la Manresana

 Sant Jaume de Marganell, església al terme de Castellbell i el Vilar (el Bages) 

 Església de Sant Jaume el Major a Arbeca
 Sant Jaume de Montclar, església barroca del  del poble de Montclar d'Urgell (municipi d'Agramunt, Urgell)
 Sant Jaume de Montpalau, església al terme de Ribera d'Ondara (la Segarra) 
 Sant Jaume d'Olzinelles, església romànica de mitjan  de Sant Fruitós de Bages (Bages)

 Sant Jaume de Puigdemàger, església al terme dels Prats de Rei (l'Anoia) 
 Sant Jaume de Remolins, església al barri de Remolins de Tortosa 

 Sant Jaume de Sant Pol de Mar, església parroquial a l'extrem sud-oest del nucli urbà de Sant Pol de Mar (el Maresme) 
 Ermita de Sant Jaume Sesoliveres, església romànica del municipi d'Igualada, a l'Anoia

 Sant Jaume de Sallent, església parroquial del poble de Sallent (Pinell de Solsonès, Solsonès)
 Sant Jaume de Timor, església al terme de Ribera d'Ondara (la Segarra)
 Església de Sant Jaume o església parroquial de la Torre de l'Espanyol

 Sant Jaume de Tuixent, ermita d'estil romànic al municipi de Josa i Tuixent (Alt Urgell)
 Sant Jaume de Vallespinosa, església parroquial al nucli de Vallespinosa (la Conca de Barberà)
 Sant Jaume de Vilanova, església romànica del municipi de Santa Maria d'Oló, al Bages

 País Valencià : 
 Església de Sant Jaume de Bel, temple catòlic d'estil romànic de Bel (municipi de Rossell, Baix Maestrat)
 Església de Sant Jaume de Sant Jordi del Maestrat, església d'estil barroc de Sant Jordi (Baix Maestrat)
 Església de Sant Jaume de Vila-real, església de Vila-Real (Plana Baixa)
 Església de Sant Jaume Apòstol (la Pobla de Vallbona), edifici de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria)
 Església de Sant Jaume Apòstol (Oriola), església d'Oriola (Baix Segura)
 Altres llocs: 
 Església de Sant Jaume de Palma, església parroquial de Palma
 Església de Sant Jaume (Bruges), església en gòtic de maons 
 Església de Sant Jaume (Lieja), església parroquial al barri de l'Illa a Lieja (Bèlgica).
 Sant Jaume de Gavàs, església romànica i renaixentista del  -XIII, al municipi de Bissaürri (Ribagorça, Aragó)
 Església de Sant Jaume d'Entensa, al centre de l'entitat de població d'Entença (Benavarri, Ribagorça, Aragó)
 Sant Jaume de Vilafranca de Conflent, església romànica al nucli del municipi de Vilafranca de Conflent (Catalunya Nord)
 Abadia de Sant Jaume o Sant Jaume de Jocu, monestir i abadia a Occitània